Nampa puede referirse a:
 Nampa (Idaho), ciudad estadounidense; o
 Nanpa, un tipo de coqueteo y seducción popular en la cultura japonesa.